The Making of a Man – cortometraggio del 1911 diretto da David W. Griffith
 The Making of a Man – documentario del 1922 prodotto dalla Prizma
 The Making of a Man – film del 1925 diretto da Henry 'Hy' Mayer